Wojciech vel Albrycht Radziwiłł (ok. 1476–1519) – biskup wileński od 1507 r., wcześniej biskup łucki
 Albrecht Radziwiłł (1558–1592) – marszałek wielki litewski
 Albrycht Władysław Radziwiłł (1589–1636) – kasztelan wileński 
 Albrycht Stanisław Radziwiłł (1593–1656) – kanclerz wielki litewski
 Albrecht Radziwiłł (1717–1790) – starosta rzeczycki
 Albrecht Radziwiłł wł. Antoni Albrecht Wilhelm Radziwiłł (1885–1935) – ordynat nieświeski i klecki, ziemianin, oficer